Saint-Clair (Tarn i Garona), municipi francès al departament del Tarn i Garona, regió de Migdia-Pirineus.
 Saint-Clair (Òlt), municipi francès al departament de l'Òlt, regió de Migdia-Pirineus.
 Hérouville-Saint-Clair, municipi francès al departament de Calvados, regió de Baixa Normandia.
 St. Clair (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 St. Clair (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 St. Clair (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.